Ла Нуева Консепсион има више значења:

 Ла Нуева Консепсион (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Консепсион (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Консепсион, Лос Колгадос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Консепсион (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику